John Templeton ist der Name folgender Personen:

* John Templeton (Botaniker) (1766–1825), irischer Botaniker 
 John Templeton (Sänger) (1802–1886), britischer Opernsänger (Tenor) 
 John Marks Templeton (1912–2008), britischer Fondsmanager